Ausdauer steht für:

 Ausdauer, Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung
 Ausdauer (Psychologie), Beharrlichkeit, Durchhalte- und Stehvermögen, Perseveranz oder Persistenz

Siehe auch:
 Ausdauertraining (Sport)

 Beharrlichkeit (Begriffsklärung), Perseverance, Perseverantia, Stamina, Endurance (Begriffsklärung), Karteria